Socolescu este un nume de familie românesc, care se poate referi la,

 Ion N. Socolescu (1856 - 1924), arhitect român din Ploiești;
 Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice Ioan N. Socolescu

 Mircea Socolescu  (1902 - 1993), geolog și geofizician român, membru de onoare (1993) al Academiei Române;

 Toma Barbu Socolescu  (1909 - 1977), arhitect român, fiul lui Toma T. Socolescu;

 Toma T. Socolescu (1883 — 1960), arhitect român, reprezentant al arhitecturii neo-românești, primar al municipiului Ploiești.

Vedeți și 

 Listă de nume românești - litera S
 Sokol

 
Împrumuturi lingvistice din limbile slave
Nume de familie românești